Falcatifolium är ett släkte av barrträd. Falcatifolium ingår i familjen Podocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tallordningen
Falcatifolium